Quackerz (em russo: Крякнутые каникулы) (br: A Lenda do Pato Sol) é um filme de animação russo filmado por Rim Studio. A estréia do desenho animado ocorreu em 18 de fevereiro de 2016 na Rússia.

Enredo 
O conflito entre os Mandarin Ducks e os Military Mallards fica sério; Longway, o filho do imperador, e Erica, a filha do comandante, se tornam amigos, na intenção de lutar contra a Sra. Knout, um inimigo em comum, que deseja destruir o sol.

Elenco

Ligações externas 

 
 

Filmes de animação da Rússia
Filmes de aventura da Rússia
Filmes da Rússia de 2016